Aquest article és sobre el proble Klingon. Per a la llengua, consulteu Klingon (idioma)

Els klingon (tlhIngan en la seva llengua), són una espècie humanoide guerrera de l'univers fictici de Star Trek. Jugant un paper d'antagonistes a la sèrie original de la dècada de 1960, els klingon es tornen uns poderosos aliats en les posterior sèries, exceptuant l'última Enterprise, ja que els seus successos ocorren en un temps anterior.

Tal com va ser originalment desenvolupat pel guionista Gene L.Coon, els klingon eren humanoides de pell fosca amb poc honor, pretenien ser una imitació de la guerra freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica. Amb un pressupost considerablement alt invertit en el maquillatge i els efectes especials, els klingon es van renovar completament a Star Trek: La pel·lícula; amb l'arribada de La nova generació els trets militaristes es reforçaren considerablement així com el sentit de l'honor.

Biologia 
Com moltes races a Star Trek, els klingon són antropomorfs, sent els seus trets distintius la seva alçada (més de 2 metres) i les crestes òssies dels seus fronts. La seva anatomia és redundant i supernumerària; cada òrgan té un suport, inclòs un conjunt addicional de ronyons, un cor de vuit càmeres, un tercer pulmó, un tronc cerebral secundari, així com una estructura esquelètica extensa i resistent.

Referències polítiques 
A la sèrie original, l'enfrontament entre la Federació i l'Imperi Klingon s'assemblava a la Guerra freda entre Occident i la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. A aquests klingon originals no se'ls va atribuir una cultura específica, excepte pel fet d'una necessitat imperiosa de dominar i tiranitzar, encara que el seu aspecte s'assemblava al dels antics mongols.

Vegeu també 
 Worf

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial - Klingon 
 Mundo Star Trek - Klingon
 Google en idioma Klingon
 Diccionari Klingon-Anglès
 Naus Klingon Aus de Presa, Creuer D-5, classe Negh'Var, classe Vor'cha, etc.

Races de Star Trek